Gyrostigma är ett släkte av tvåvingar. Gyrostigma ingår i familjen styngflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Styngflugor
Gyrostigma